Melville kan som auktorsförkortning betyda:

 Jane Melville
 Ronald Melville

Robotskapade auktorsförkortningar